Esta é uma lista de todos os 141 municípios do estado de Mato Grosso por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios de Mato Grosso por área territorial

Area
Mato Grosso